USS Colorado je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Colorado (1860) 
 USS Colorado (ACR-7) 
 USS Colorado (BB-45)

Colorado